Manuel de Ávila e Bettencourt (São Mateus, Santa Cruz da Graciosa — Santo Amaro, Velas, ilha de São Jorge) foi produtor Agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Biografia
Prestou serviço no exército português, no Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.

Foi um médio detentor de terras na ilha Graciosa e na ilha de São Jorge fajãs da costa Norte da ilha de São Jorge, nomeadamente na costa Norte produzia cereais que eram exportados para o continente português.

Tinha também algumas terras fajãs, em sítios específicos do ponto de vista de adaptação Ambiental, autênticos biótopos únicos das fajãs,  a que era chamado "fontes de inhames" produzia inhames de grande qualidade que eram vendidos em diferentes locais da ilha com predominância para a vila das Velas.

O inhame ao longo dos séculos sempre foi tido como uma planta de grande valor económico, e embora estando dedicada principalmente à alimentação popular chegou a estar ligado ao acontecimento que ficou conhecido como Revolta dos inhames.

Relações Familiares
Casou com D. Maria de Ávila do Rosário Santo amaro, Velas, ilha de São Jorge, 1730 — 10 de Novembro de 1787 Santo Amaro (Velas)|Santo amaro, Velas, ilha de São Jorge), de quem teve:

Maria de Jesus (Santo Amaro (Velas)||Santo amaro, Velas, ilha de São Jorge, 7 de Agosto de 1752 —?) casou com Francisco Teixeira de Sousa a 13 de Outubro de 1784.
Ana Maria (19 de Março de 1757 —?).
Luzia (1 de Fevereiro de 1771 —?).
Joana (24 de Janeiro de 1752 —?).
Maria (17 de Agosto de 1753 —?).

Referências
Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo, sediada no Palácio Bettencourt. 

Naturais de Santa Cruz da Graciosa
Militares dos Açores